Il toponimo Remetea può riferirsi a diverse località della Romania:

 Remetea, comune del distretto di Bihor
 Remetea, comune del distretto di Harghita
 Remetea Chioarului, comune del distretto di Maramureș
 Remetea Mare, comune del distretto di Timiș